The Farm Boyz — п'ятий студійний альбом американського репера Keak da Sneak, виданий 22 жовтня 2002 р. лейблом Out of Bounds. Виконавчі продюсери: Keak da Sneak та Big Hollis. На платівці вперше представлено гурт The Farm Boyz, до складу якого увійшли Keak da Sneak, Bra-Hef і Dola Ike.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Keak da Sneak
Англомовні музичні альбоми